Dona Xepa (peça teatral), escrita por Pedro Bloch
Dona Xepa (1977), telenovela com Yara Cortes e Nívea Maria
Dona Xepa (2013), telenovela com Ângela Leal e Thais Fersoza
Dona Xepa (filme), produção brasileira (1959), com Alda Garrido e Odete Lara

Ver também

Desambiguações de artes